

Diritto
Status di osservatore – stato concesso da un'organizzazione ad un non membro per permetterne una limita partecipazione

Guerra 
Osservatore o osservatorio militare – struttura utilizzata durante gli assedi
Osservatore – incarico del personale addetto alla ricognizione, più propriamente membro di un equipaggio di un aeromobile da ricognizione o da osservazione.

Letteratura
Gli osservatori – romanzo di fantascienza dello scrittore statunitense Robert Silverberg

Sport
Osservatore arbitrale – figura preposta alla valutazione dell'operato degli arbitri sportivi
Osservatore ufficiale o talent scout: figura professionale che, ingaggiata da una società sportiva, ha il compito di scoprire e reclutare giocatori talentuosi da società minori, non professionistiche o di paesi stranieri

Altro
Osservatore di stato – nella teoria del controllo, un sistema dinamico con lo scopo di stimare l'evoluzione di stato di un sistema da osservare
Osservatori – razza extraterrestre presente nei fumetti Marvel comics
Uatu l'Osservatore – personaggio Marvel comics, appartenente alla razza degli Osservatori
Aron l'Osservatore disonesto: personaggio Marvel comics, appartenente alla razza degli Osservatori
Consiglio degli Osservatori – associazione immaginaria presente in Buffy l'ammazzavampiri
Rupert Giles – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri appartenente al Consiglio degli Osservatori
Osservatori – personaggi presenti nella serie TV di fantascienza Fringe
Osservatori – organizzazione immaginaria presente nella saga cinematografica e televisiva Highlander
Osservatore nell'acqua – creatura presente nel romanzo fantasy Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien

Pagine correlate 
 Osservatorio